Mimus (lat., von griechisch μῖμος, mîmos „Nachahmer, Schauspieler“) ist ein Begriff aus dem Theater der griechischen Antike und bezeichnet daher:
 eine dramatische Form des antiken Theaters, siehe Theater der römischen Antike#Gattungen der Komödie und
 eine davon abgeleitete Bezeichnung für den Mimenschauspieler.
Davon ausgehend ist Mimus außerdem:
 der Name des Hamburger Amateurtheaters Theater Mimus;
 der Name der Mimus-Bühne Waldhausen, Mitveranstalter der Seefestspiele Silva Waldhausen;
 der Titel eines preisgekrönten Jugendbuchs von Lilli Thal: das Buch spielt im Mittelalter, es herrscht Krieg zwischen zwei benachbarten Königreichen, ein Friedensschluss erweist sich als Falle und der Prinz Florin landet aus einer Laune des „Meineidkönigs“ heraus nicht im Kerker, sondern als Schüler beim Hofnarren Mimus;
 im Titel mehrerer Bücher des Regisseurs Arthur Maria Rabenalt enthalten, seinen wohl bekanntesten Titel Mimus Eroticus übernahm der gleichnamige Dokumentarfilm über Rabenalt von 1986;
 der Nachname von Jaffari Mimus, eines Hauptvertreters der Tingatinga-Malerei.

In der Biologie ist Mimus der Gattungsname der Spottdrosseln innerhalb der gleichnamigen Familie (Mimidae) und dient außerdem als:
 Namensbestandteil (-mimus oder -mimo-) vieler Sauriergattungen, v. a. innerhalb der Ornithomimosauria,
 Artname von Glyptodontopelta mimus, einem Nodosaurus, der äußerlich an ein Glyptodon erinnert,
 Artname des Salmlers Hemigrammus mimus,
 Artname des Echten Kraken (Octopus mimus),
 Artname der Weißflügelfledermaus (Pipistrellus tenuis mimus),
 Artname des Leuchtaugenfisches (Plataplochilus mimus),
 Artname der Südamerikanischen Feldmaus (Akodon mimus),
 Artname des Berufkrautes (Erigeron mimus),
 Artname der Kirschmyrte (Eugenia mimus).

Siehe auch:
 Mime
 Mimuse
 Pantomime